Philippe Plante (né le  à Greenfield Park, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après une carrière de cinq saisons juniors dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il se joint à l'alignement des Griffins de Grand Rapids en 1999-2000. La saison suivante, il s'aligna avec les Ice Bats d'Austin, une équipe évoluant dans la défunte Western Professional Hockey League. Il s'alignera aussi quelques parties avec les Griffins et les Aeros de Houston.

En 2001-2002, il remporta la Coupe Coloniale avec le Fury de Muskegon. En début de saison 2002-2003, il débuta avec le Fury mais fut rapidement appelé à joindre les Griffins à nouveau. Ces derniers évoluant désormais dans la Ligue américaine de hockey.

Aux cours des saisons qui suivirent, il passa quelque temps avec les Bulldogs de Hamilton, une saison en Allemagne avec les Lions de Frankfurt pour ensuite revenir joué avec le Fury. Il s'aligne maintenant avec les Jackalopes d'Odessa. Il prend sa retraite à la fin de la saison 2012-2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||33 ||0 ||7 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|1996-1997 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||38 ||0 ||7 ||7 ||57 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Harfangs de Beauport ||LHJMQ ||7 ||1 ||0 ||1 ||13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||18 ||0 ||2 ||2 ||22 ||8 ||2 ||2 ||4 ||6
|-
|1997-1998 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||70 ||13 ||38 ||51 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Titan d'Acadie-Bathurst ||LHJMQ ||70 ||16 ||64 ||80 ||42 ||23 ||7 ||13 ||20 ||28
|-
|1999-2000 ||Griffins de Grand Rapids ||LIH ||63 ||3 ||11 ||14 ||24 ||14 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2000-2001 ||Ice Bats d'Austin ||WPHL ||55 ||13 ||28 ||41 ||47 ||4 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|rowspan="2"|2000-2001 ||Aeros de Houston ||LIH ||13 ||1 ||1 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Griffins de Grand Rapids ||LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Fury de Muskegon ||UHL ||73 ||8 ||23 ||31 ||28 ||17 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
|2001-2002 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Fury de Muskegon ||UHL ||13 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||57 ||11 ||13 ||24 ||36 ||15 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2003-2004 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||74 ||6 ||16 ||22 ||20 ||10 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2004-2005 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||47 ||3 ||10 ||13 ||26 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 ||Frankfurt Lions ||DEL ||52 ||1 ||5 ||6 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Fury de Muskegon ||UHL ||75 ||18 ||49 ||67 ||102 ||11 ||1 ||0 ||1 ||10
|-
|2006-2007 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Fury de Muskegon ||LIH ||70 ||7 ||42 ||49 ||56 ||6 ||1 ||5 ||6 ||10
|-
|2008-2009 ||Jackalopes d'Odessa ||LCH ||60 ||8 ||32 ||40 ||66 ||13 ||2 ||5 ||7 ||6
|-
|2009-2010 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||63 ||15 ||30 ||45 ||60 ||13 ||3 ||5 ||8 ||0
|-
|2010-2011 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||63 ||6 ||25 ||31 ||61 ||9 ||4 ||2 ||6 ||10
|-
|2011-2012 || Jackalopes d'Odessa || LCH ||65 ||12 ||24 ||36 ||50 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2012-2013 || IceMen d'Evansville ||LAH ||27 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et honneurs personnels 
 2002 : remporte la Coupe Coloniale de la United Hockey League avec le Fury de Muskegon.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en août 1978
Naissance à Greenfield Park
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du Titan d'Acadie-Bathurst
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Aeros de Houston (LIH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Jackalopes d'Odessa
Champion de la Coupe Coloniale
Joueur des IceMen d'Evansville
Défenseur de hockey sur glace